Никола́й Я́ковлевич Ильи́н:
 Ильин, Николай Яковлевич (1901—1937) — начальник газодинамической лаборатории УВИ РККА.
 Ильин, Николай Яковлевич (1922—1943) — снайпер, Герой Советского Союза.